Teágenes es un nombre griego que puede hacer referencia a:
Teágenes de Megara, tirano del siglo VII a. C.; 
Teágenes de Regio, erudito del siglo VI a. C.; 
Teágenes de Tasos, atleta del siglo V a. C.; o
Teágenes de Tebas, militar del siglo IV a. C.